Ce titre peut faire référence à :
 L'Homme sans nom, une nouvelle de Jack London publiée en 1900 ;
 L'Homme sans nom (Der Mann ohne Namen), un film réalisé par  Georg Jacoby sorti en 1921 avec Mady Christians ;
 L'Homme sans nom, un film réalisé par Léon Mathot en 1942 et sorti en 1943 ;
 L'Homme sans nom, un antihéros interprété par Clint Eastwood dans la « trilogie du dollar » de Sergio Leone ;
 L'Homme sans nom, un téléfilm réalisé par Sylvain Monod sorti en 2010 ;